Lucius Veturius ist der Name folgender Personen:

* Lucius Veturius (Eques), römischer Ritter 3. / 2. Jh. v. Chr.
 Lucius Veturius Philo, römischer Politiker, Konsul 220 v. Chr.